Die Erste Liga 1995 war die zweite Spielzeit der zweithöchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer.

Modus 
Die 13 Mannschaften waren in drei regionale Gruppen eingeteilt. Die Teams spielten innerhalb der Gruppe jeweils zweimal gegeneinander. Die zwei besten Vereine jeder Gruppe qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde. Die drei besten Teams stiegen in die Oberste Liga auf.

Zone West 		
Die Spiele fanden in Qysylorda statt.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Zone Ost 
Die Spiele fanden in der Region Almaty statt.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Zone Mitte 
Die Spiele fanden in Schesqasghan statt. 
Schalin Schymkent hatte zurückgezogen

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Aufstiegsrunde 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle rsssf.com

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1995